

Cinema 
 Macbeth – film del 1908 di James Stuart Blackton
 Macbeth – film del 1909 di Mario Caserini
 Macbeth – film del 1916 di John Emerson
 Macbeth – film del 1948 di Orson Welles
 Il trono di sangue – film del 1957 di Akira Kurosawa
 Macbeth – film del 1971 di Roman Polański
 Macbeth – film televisivo del 1971 di Werner Schroeter
 Macbeth – film del 1982 di Béla Tarr
 Macbeth - La tragedia dell'ambizione – film del 2006 di Geoffrey Wright
 Macbeth – film del 2009 di Nicholas Paton
 Macbeth – film del 2010 di Rupert Goold
 Macbeth – film del 2015 di Justin Kurzel
 Macbeth (The Tragedy of Macbeth) – film del 2021 di Joel Coen

Musica 
 Macbeth – opera lirica di Giuseppe Verdi
 MacBeth – gruppo musicale gothic metal italiano

Persone 
 Macbeth – re di Scozia

Personaggi 
 Macbeth – personaggio dell'omonima tragedia di Shakespeare
 Macbeth – personaggio della serie televisiva a cartoni animati Gargoyles

Teatro 
 Macbeth – opera teatrale di William Shakespeare
 Macbeth – spettacolo teatrale diretto da Carmelo Bene del 1983